Asra (egentligen Udhra) är en för sin stumma men häftiga kärlek ryktbar arabstam, besjungen av Heinrich Heine i den senare av Anton Rubinstein tonsatta dikten Der Asra som jene Asra, welche sterben, wenn sie lieben.

Källor 
 

Araber